3. Streichquartett steht für:
 3. Streichquartett (Beethoven) in D-Dur, op. 18,3 (1799)
 3. Streichquartett (Schumann) in A-Dur, op. 41,3 (1842)